Der Begriff Summenzähler bezeichnet:

 ein aufsummierendes Zählwerk, siehe Summenzähler (Messgerät)
 ein abrechnungstechnisches Hilfsmittel für den Briefmarkenverkauf, siehe Summenzähler (Philatelie)